— 93-й император Японии, правивший с 30 августа 1298 по 2 марта 1301 года. Имя — Танэхито. Прозвание — Рикаку.
Приставка «го-» означает «следующий», «преемник» (то есть «Фусими II»)

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Эйнин (1293—1299)
 Сёан (1299—1302)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 12